Thérèse de León, reine de Navarre, épouse du roi García II de Navarre.
 Thérèse de León (1080-1130), comtesse de Portugal, épouse de Henri de Bourgogne.

Homonymie dynastique